Чехия на «Евровидении» дебютировала в 2007 году. Первый её выход в финал состоялся 10 мая 2016 года по итогам первого полуфинала Евровидения, что стало на тот момент лучшим выступлением за все годы участия страны в конкурсе. Ранее Чехия не выходила в финал в 2007, 2008, 2009, 2015, 2017, проигнорировав конкурсы с 2010 по 2014 годы из-за своих неудач. Кроме того, представитель страны не вышел в финал на конкурсе в 2021 году. В 2009 году Чехия и вовсе не набрала ни одного балла в полуфинале. В 2016 году Габриэла Гунчикова впервые за всю историю участия представила страну в финале, набрав 41 очко и заняв 25 место. В полуфинале Гунчикова заняла 9 место и получила 161 очко. В 2018 году Миколас Йозеф прошёл в финал и занял 6 место с 283 баллами. В полуфинале Йозеф занял 3 место и получил 232 балла. Заявка 2018 года является лучшим результатом за всю историю участия страны в конкурсе.

За 3 раза участия в финале Чехия получила 481 балла, а в полуфинале 771 балл.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место 
  Автоматический проход в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована: 
  Несостоявшееся участие

Отданные голоса Чехии в финале конкурса 
Результаты голосования чешских телезрителей

Отданные голоса Чехии в полуфиналах конкурса 
Результаты голосования чешских телезрителей

Полученные голоса Чехии в полуфиналах конкурса

Полученные голоса Чехии в финале конкурса

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения